Öberl ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Öberl (1660–1742), Bildhauer
 Johann Caspar Öberl (1700–1767), Bildhauer